Васін Денис Геннадійович (1989) — український футболіст.
 Васін Євген Михайлович (1936) — Народний депутат України 1-го скликання.
 Васін Кім Кирилович (1925–2005) — марійський письменник і літературознавець.
 Васін Михайло Валентинович (1972—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Васін Михайло Павлович — український футболіст.
 Васін Олександр Миколайович (1949) — радянський футболіст і тренер.

 Васіна Клавдія Герасимівна (1909—1993) — українська артистка балету, балетмейстер, педагог.
 Васіна Надія Андріївна ( 1989) — українська гімнастка (художня гімнастика), член національної збірної України з художньої гімнастики в 2002—2008 роках, майстер спорту міжнародного класу.

Російські прізвища